Lentopallon Mestaruusliiga 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Lentopallon Mestaruusliiga 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile